Edmund Spenser (v.1552-1599), un poète anglais.
Spenser, une série télévisée américaine.
Patronyme anglais